Са́н-Хуа́нский метрополитен (, ) — система метрополитена в столице Пуэрто-Рико, городе Сан-Хуан. Единственный метрополитен острова.

История 

В конце XIX века, когда остров находился под управлением Испании, началось строительство железных дорог. Дороги эксплуатировались и под управлением США на протяжении практически всей 1-й половины XX века и играли ключевую роль в перевозке людей и грузов по острову. Немалую роль железнодорожное сообщение сыграло и в развитии тростниковой промышленности.

С 1901 по 1946 годы в Сан-Хуане действовала трамвайная система, известная под названием "Троллей" Сан-Хуана, находившаяся в ведении Porto Rico Railway, Light and Power Company с более чем  путей, которые пролегали от Сан-Хуана до Сантурсе. В период своего расцвета система была самой современной на острове и конкурировала с трамваями Нью-Йорка и Торонто, перевозя 10 миллионов пассажиров в год.

В 1950-е, во время промышленного бума и отчасти вследствие программы развития "Operation Bootstrap" сельскохозяйственная отрасль промышленности стала угасать. В течение этого десятилетия автомобили стали доступнее. Обновлённые дороги и автомагистрали с увеличенной пропускной способностью вкупе с близостью сахарных мельниц вытеснили железнодорожный транспорт. Однако, ненадолго, так как стала ясна необходимость в альтернативном виде общественного транспорта в дополнение к автобусной сети, чтобы улучшить непростую дорожную обстановку, особенно в центре города.

Описание 
В настоящее время метрополитен представляет собой одну линию. На линии имеется 16 станций, 10 из которых расположены над землёй, четыре на земле, и две под землёй. На линии работает 6 поездов, объединённых в пары.

Станции 
 «Минильяс» (Фаза 1A) Запланирована ←
 «Саградо-Корасон» (360 парковочных мест)
 «Ато-Рэй»
 «Рузвельт»
 «Доменек»
 «Пиньеро»
 «Университет»
 «Рио-Пьедрас»

Каждая из 16 станций оформлена в своём архитектурном стиле.

Депо размещено между станциями Мартинеса Надаля и Торримар.

Перспективы развития 

 → «Каролина» (Фаза 2) Запланирована
 «Купэй»
 «Медицинский центр» (University of Puerto Rico, Medical Sciences Campus)
 «Сан-Франциско» (535 парковочных мест)
 «Лас-Ломас»
 «Мартинес Надаль» (1200 парковочных мест)
 «Торримар» (Guaynabo)
 «Хардинес» (128 парковочных мест)
 «Спортивная» (Deportivo) (Juan Ramón Loubriel Stadium / Coliseo Rubén Rodríguez)
 «Байямон» (Bayamón) (400 парковочных мест)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Сан-Хуанского метрополитена

Метрополитены по алфавиту
Метрополитены США
Транспорт в Пуэрто-Рико
Здания и сооружения Сан-Хуана (Пуэрто-Рико)